Довжанський район — в Орловській області РФ.
 Довжанський район — в Луганській області України, утворений 2020 року.
 Довжанський район — колишній район Луганської області що існував в 1938—2020 роки.